ISO 4017 er en ISO standard for sætskrue.

En sætskrue ISO 4017 er en af de mest brugte bolte inden for befæstelse området. 
Sætskruen er kendt på den har Fuld-Gevind, En Del-Gevind "Sætskrue" kaldes Stålbolt (ISO 4014)

Kilder 
 http://bolte.dk/saetskruer-iso-4017
Fastgøringsemner
Værktøj og genstande med og til nøglefunktioner
4017